|-
| 135801 - || || 6 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135802 - || || 3 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135803 - || || 6 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135804 - || || 6 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135805 - || || 7 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135806 - || || 8 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135807 - || || 11 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135808 - || || 10 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135809 - || || 11 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135810 - || || 11 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135811 - || || 11 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135812 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135813 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135814 - || || 13 de setembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135815 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135816 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135817 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135818 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135819 - || || 13 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135820 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135821 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135822 - || || 12 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135823 - || || 13 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135824 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135825 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135826 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135827 - || || 14 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135828 - || || 14 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135829 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 135830 - || || 13 de setembre, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 135831 - || || 1 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135832 - || || 5 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135833 - || || 14 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135834 - || 2002 SO || 21 de setembre, 2002 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 135835 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135836 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135837 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135838 - || || 27 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135839 - || || 26 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135840 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135841 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135842 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135843 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135844 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135845 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135846 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135847 - || || 30 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135848 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135849 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135850 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135851 - || || 29 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135852 - || || 30 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135853 - || || 17 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135854 - || || 18 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135855 - || || 20 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135856 - || || 30 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135857 - || || 30 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135858 - || || 30 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135859 - || 2002 TS || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135860 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135861 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135862 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135863 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135864 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135865 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135866 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135867 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135868 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135869 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135870 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135871 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135872 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135873 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135874 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135875 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135876 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135877 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135878 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135879 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135880 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135881 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135882 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135883 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135884 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135885 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135886 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135887 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135888 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135889 - || || 3 d'octubre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 135890 - || || 3 d'octubre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 135891 - || || 4 d'octubre, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 135892 - || || 4 d'octubre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 135893 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135894 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135895 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135896 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135897 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135898 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135899 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135900 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
5